Die Irish League 1906/07 war die 17. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum achten Mal Meister.

Modus 
Teilnehmer waren die acht Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten. Sie spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1906/07 (Archiv)

1906/07
Fußballsaison 1906/07